A1, a1 ali A-1 je lahko:

 slovenska avtocesta A1 (Šentilj - Koper)
 Hrvaška avtocesta A1 (Hrvaška) (Zagreb - Split - Dubrovnik) imenovana tudi cesta hrvaške enotnosti
 slovenska radio postaja A1.
 A1 - papir velikosti 594×841 mm po standardu ISO 216 
 a1 je spodnje levo polje šahovnice